Мехедовка — топоним на Украине:

 Мехедовка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Мехедовка — село в Драбовском районе Черкасской области.